Aravir – postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 Aravir – postać ze świata Narnii stworzonego przez C.S. Lewisa